|-
| 82201 - || || 29 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82202 - || || 29 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82203 - || || 30 d'abril, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 82204 - || || 26 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 82205 - || || 26 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 82206 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82207 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82208 - || || 16 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82209 - || || 16 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82210 - || || 16 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82211 - || || 17 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 82212 - || || 18 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 82213 - || || 21 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82214 - || || 23 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82215 - || || 23 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82216 - || || 23 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82217 - || || 23 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 82218 - || || 24 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82219 - || || 24 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82220 - || || 24 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82221 - || || 24 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82222 - || || 24 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82223 - || || 24 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82224 - || || 21 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82225 - || || 23 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82226 - || || 24 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82227 - || || 26 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82228 - || || 27 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82229 - || || 27 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82230 - || || 30 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82231 - || || 16 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82232 Heuberger ||  11 de maig, 2001 || Winterthur || M. Griesser
|-
| 82233 - || || 2 de maig, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 82234 - || || 11 de maig, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82235 - || || 15 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82236 - || || 15 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82237 - || || 15 de maig, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82238 - || || 15 de maig, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82239 - || || 15 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82240 - || || 14 de maig, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82241 - || || 14 de maig, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82242 - || || 15 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82243 - || || 15 de maig, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82244 - || || 15 de maig, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82245 - || || 15 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82246 - || || 15 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82247 - || || 15 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82248 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82249 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82250 - || || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82251 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82252 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82253 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82254 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82255 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82256 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82257 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82258 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82259 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82260 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82261 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82262 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82263 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82264 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82265 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82266 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82267 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82268 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82269 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82270 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82271 - || || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82272 - || || 21 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82273 - || || 22 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82274 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82275 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82276 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82277 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82278 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82279 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82280 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82281 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82282 - || || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82283 - || || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82284 - || || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82285 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82286 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82287 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82288 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82289 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82290 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82291 - || || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82292 - || || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82293 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82294 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82295 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82296 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82297 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82298 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82299 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82300 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
2